Коралон Федерал има више значења:

 Коралон Федерал (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Коралон Федерал (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Коралон Федерал (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику